Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Murad Inoyatov e Denis Istomin che hanno battuto in finale Lu Yen-Hsun e Danai Udomchoke 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Orest Tereščuk (semifinali)

 Evgenij Smirnov /  Andrej Stoljarov (primo turno)
 Sunil-Kumar Sipaeya /  Dmitrij Sitak (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2005